Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Helena Suková 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Chris Evert (terzo turno)
 Steffi Graf (Campionessa)
 Pam Shriver (semifinali)
 Helena Suková (finale)
 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Bettina Bunge (quarti di finale)
 Catarina Lindqvist-Ryan (terzo turno)

 Raffaella Reggi-Concato (terzo turno)
 Terry Phelps (primo turno)
 Carling Bassett-Seguso (primo turno)
 Barbara Potter (primo turno)
 Mary Joe Fernández (terzo turno)
 Sabrina Goleš (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1987